Arboretum w Kórniku – największe i najstarsze arboretum w Polsce, w Kórniku k. Poznania
 Arboretum Kórnickie (czasopismo) – rocznik naukowy Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku